In der Liste der Gemarkungen im Landkreis Kelheim werden die 128 Gemarkungen mit 135 Gemarkungsteilen im Landkreis Kelheim aufgezeigt.

Die 6 Gemarkungen Frauenforst, Herrngiersdorf, Langquaid, Neuessing, Paintner Forst und Staudach haben Gemarkungsteile in zwei benachbarten Gemeinden oder gemeindefreien Gebieten.

Die größte Anzahl unterschiedlicher Gemarkungen (18) gibt es in der Gemeinde Riedenburg.

Im Landkreis Kelheim gibt es die 3 gemeindefreien Gebiete Dürnbucher Forst, Frauenforst und Hacklberg.

Weblinks

Einzelnachweise 

!
!
Gemarkung